Villa Bischoff steht für folgende Gebäude:

 Villa Bischoff (Bremen)
 Villa Bischoff (Wien)